

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9 
 Sierakowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Kowalewo Pomorskie 
 Sierakowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Jeziora Wielkie 
 Sierakowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Raciąż 
 Sierakowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Przasnysz 
 Sierakowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Kościan 
 Sierakowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Rawicz 
 Sierakowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Strzałkowo 
 Sierakowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, w gminie Police
 Sierakowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Dobrzany

Zobacz też 
 Sierakowo Sławieńskie, Sierakowo Słupskie
 Nowy Sieraków, Sierakowice, Sieraków, Sierakówek, Sierakówka, Sierakówko